Otoci (površine veće od od 1 km2), otočići (manje od 1 km2 i veće od 0,01 km2) i hridi (manje od 0,01 km2) hrvatskog Jadrana poredani prema površini. Broj otoka, otočića, hridi i grebena Republike Hrvatske je 1244. Od toga je 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi i grebena. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske navodi da ih je bilo 1185, od toga 48 naseljenih, 670 nenaseljenih, te 389 hridi i 78 grebena.

Hrvatski otoci na Jadranskome moru 

 Donja tablica prikazuje popis otoka i otočića hrvatskog dijela Jadranskog mora. Podaci o površinama se ponešto razlikuje od onih iz ljetopisa Državnog zavoda za statistiku.

Hridi hrvatskog dijela Jadranskog mora 
Hridi (manje od 0,01 km2).

Poveznice 
 Dodatak:Popis naseljenih otoka u Hrvatskoj

Izvori

Literatura 
 (2007): Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora, 
 Duplančić Leder, T.; Ujević, T.; Čala, M. (2004): Duljine obalne crte i površine otoka na hrvatskom dijelu Jadranskog mora određene s topografskih karata mjerila 1:25 000, Geoadria, Vol. 9, No. 1, 5-32.
 Nautički Vodič Jadrana, Jugoslavenski Leksikografski Zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, svibanj 1990.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski hidrografski institut je institucija koja izrađuje službene pomorske karte Jadranskog mora.

Hrvatska
Otoci